

Населённые пункты

Россия 
 Жарниково — опустевший посёлок сельского типа Каргопольского района Курганской области при одноимённом остановочном пункте.
 Жарниково (Марковская) — бывший населённый пункт и музейная деревня Медвежьегорского района Республики Карелия, ныне — в составе Великогубского сельского поселения.
 Жарниково — упразднённое село Малокударинского сельского совета в Кяхтинском районе Бурятии, ныне — в составе села Дунгуй.

Археологические объекты 
 Жарниково 1 — поселение эпохи мезолита
 Жарниково 2 — поселение эпохи мезолита
 Жарниково 3 — поселение эпохи мезолита
 Жарниково 4 — поселение эпохи мезолита
 Жарниково 5 — поселение эпохи мезолита

Прочее 
 Жарниково — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги в Курганской области
 Жарниково — урочище на месте населённого пункта, на территории Батаминского сельского поселения Зиминского района Иркутской области, ныне — поле, частично заросшее сосновым лесом.

Примечания